А́нна Вячеславовна Сайдали́ева (род. 10 августа 1997, Волгодонск), более известная как Ане́т Сай, — российская певица (автор-исполнитель), артистка лейбла Black Star.

Биография 
Родилась 10 августа 1997 года в Ростовской области, в городе Волгодонске.

Музыкальные способности у девочки проявились рано. В раннем детстве она постоянно жила в деревне Фабричное Приморского края с бабушкой и дедушкой, которому в семь лет и посвятила свою первую песню. Выступала перед деревенскими с песнями и стихами собственного сочинения и победила в местном конкурсе. Позже начала ходить на вокал, куда родители, заметившие творческие наклонности дочери, решили её отдать.

К 14 годам Аня уже написала много песен и в своих глазах была многоопытным автором-исполнителем.

В 2015 году, в 11 классе, стала обладательницей титула Мисс Волгодонск.

Учителя в школе, видя успехи девочки в музыкальной сфере, уверяли ее, что ничего не выйдет: «cлишком большая конкуренция», «в Москве и так таких хватает», «на творчестве не заработать». Но Анет не поверила и в 18 лет рванула в Москву навстречу мечтам.
 — Из биографии Анет Сай на сайте лейбла Black Star

После школы, в 18 лет, поступила в московский вуз на «менеджера по коммуникациям», но через какое-то время решила перевестись на заочное отделение, чтобы посвятить себя творчеству. Зарабатывая на жизнь на разных работах (среди которых колл-центр и ресторан), старалась найти себе такую, чтобы она была связана с музыкой. Одно время работала в студии звукозаписи. Подрабатывала выступлениями на деловых мероприятиях и периодически пыталась участвовать в музыкальных конкурсах.

Дала в Москве два сольных концерта, на организацию которых сама заработала.

В 2019 году успешно прошла кастинг во второй сезон вокального шоу талантов «Песни» на телеканале «ТНТ». Выбыла после «1-го концерта», но в итоге лейбл Black Star подписал контракты не только с победителем, но и ещё с несколькими претендентами, включая Анет.

Дискография

Альбомы

Синглы 

 Как приглашённый артист

 Аня Гвоздикина — «Доверяла»
 Вахтанг & ST — «Открывай своё сердце»
 Slame — «Доберёмся до вершин»

Видеография

Премии и номинации

Примечания 

Певцы и певицы России
Исполнители Black Star Inc.